Brandt House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brandt House (Lafayette, Louisiana), NRHP-ID 02000654
 Brandt House (Watertown, Wisconsin), NRHP-ID 08000258